Grande Rivière (ou Grande-Rivière) peut signifier:

Toponymes

Canada 
 Grande-Rivière, une ville située dans la MRC Le Rocher-Percé, dans la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Grande Rivière Ouest, un secteur de la ville de Grande-Rivière (Québec), dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Le Rocher-Percé, dans la région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées: 48° 27' 21" Nord; 64° 32' 08" Ouest.
 Grande Rivière (Percé), un affluent de la Baie-des-Chaleurs, coulant dans le territoire non organisé de Mont-Alexandre et Grande-Rivière (Québec), dans la MRC Le Rocher-Percé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Grande Rivière Est (Percé), un affluent de la Grande Rivière (Percé), coulant dans les cantons de Fortin et de Rameau, dans le territoire non organisé de Mont-Alexandre, dans la MRC Le Rocher-Percé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Grande Rivière Nord (Percé), un affluent de la Grande Rivière (Percé), coulant dans Mont-Alexandre, dans la MRC Le Rocher-Percé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Grande Rivière Ouest (Percé), un affluent de la Grande Rivière (Percé), coulant dans Mont-Alexandre, Chandler (Québec) (secteur "Pabos") et Grande-Rivière (Québec), dans la MRC Le Rocher-Percé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Zec de la Grande-Rivière, une zone d'exploitation contrôlée (zec), située dans la MRC Le Rocher-Percé, dans la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées: 48° 32' 00" Nord; 64° 36' 00" Ouest.
 Réserve écologique de la Grande-Rivière, une réserve du territoire non organisé de Mont-Alexandre, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Le Rocher-Percé, dans la région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées: 48° 35' 32" Nord; 64° 42' 18" Ouest.
 Aéroport de Radisson Grande-Rivière, Radisson, au Québec.
 Seigneurie de la Grande-Rivière, une ex-seigneurie située dans la ville de Grande-Rivière (Québec), dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Le Rocher-Percé, dans la région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées: 48° 26' 00" Nord; 64° 31' 00" Ouest.
 Grande-Rivière, une communauté acadienne sur l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse.

France 
 Grande-Rivière, une commune française du Jura

Antilles 
 Grande-Rivière-du-Nord, une commune d'Haïti
 Arrondissement de Grande-Rivière-du-Nord, Haïti

Hydronymes

Canada 

 Grande rivière de la Baleine, un fleuve du Québec se jetant dans la baie d'Hudson ()
 la Grande Rivière, un chenal situé dans la ville de Boucherville, dans la région administrative de la Montérégie. Coordonnées: 45° 35' 54" Nord; 73° 28' 25" Ouest.
 la Grande Rivière, un chenal de la municipalité de paroisse de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues, Montmagny, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Québec. Coordonnées: 47° 06' 32" Nord; 70° 31' 01" Ouest.
 la Grande Rivière, une rivière de la municipalité de Havre-Saint-Pierre, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de la Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées: 50° 14' 41" Nord; 63° 28' 12" Ouest.
 la Grande Rivière, une rivière de la municipalité de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, Île d'Orléans, région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées: 46° 52' 34" Nord; 71° 07' 09" Ouest.
 la Grande Rivière, une rivière de la ville de Grande-Rivière (Québec), dans la municipalité régionale de comté (MRC) Le Rocher-Percé, dans la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées: 48° 23' 48" Nord; 64° 30' 08" Ouest.
 la Grande Rivière, rivière de la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Kamouraska, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées: 47° 21' 03" Nord; 69° 55' 43" Ouest.
 la Grande Rivière, un fleuve du Québec se jetant dans la baie James (), dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James (territoire), dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées: 53° 50' 03" Nord; 79° 03' 20" Ouest.
 la Grande Rivière, un ruisseau de la ville de Port-Cartier, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Sept-Rivières, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées: 49° 50' 51" Nord; 67° 05' 28" Ouest.
 le lac de la Grande Rivière, un plan d'eau de la municipalité de Havre-Saint-Pierre, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Minganie, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées: 50° 17' 37" Nord; 63° 25' 26" Ouest.
 Grande Rivière Est, un cours d'eau situé dans le territoire non organisé de Mont-Alexandre, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Le Rocher-Percé, dans la région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées: 48° 29' 45" Nord; 64° 33' 46" Ouest.
 l’anse de la Grande Rivière Madeleine, toponyme remplacé par: "Anse de la rivière Madeleine", dans la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de La Haute-Gaspésie, dans la région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées: 49° 14' 32" Nord; 65° 18' 55" Ouest.
 Grande Rivière Nord, une rivière du territoire non organisé de Mont-Alexandre, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Le Rocher-Percé, dans la région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées: 48° 35' 33" Nord; 64° 42' 17" Ouest.

 Grande rivière de l'Ours, un affluent du fleuve Mackenzie dans les Territoires du Nord-Ouest
 Grande Rivière Tracadie, un fleuve du Nouveau-Brunswick se jetant dans le golfe du Saint-Laurent ()

Libye 
 Grande Rivière Artificielle, une rivière artificielle en cours d'aménagement en Libye ( prévus)

Antilles 
 Grande Rivière de Nippes, un cours d'eau d'Haïti
 Grande Rivière de Jacmel (ou Rivière de la Cosse), un cours d'eau d'Haïti

 Grande Rivière de l'Anse la Raye, une rivière de Sainte-Lucie

 Grande Rivière à Goyaves, un fleuve de Guadeloupe ()

 Grande Rivière, un cours d'eau de la Martinique

Voir aussi 
 Rivière Grande ou Grand (Grand River en anglais): le principal cours d'eau du Michigan ()
 Grand'Rivière, commune de la Martinique
 Grand Riviera Theater, un théâtre situé à Détroit, Michigan
 Grande Riviere, un village de Trinité-et-Tobago
 Grande Riviere, un village de Sainte-Lucie
  (l'équivalent en anglais)

Homonymie